Die Saison 2013/14 war die 22. Spielzeit der Berlin-Liga und die sechste als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 10. August 2013 mit drei Eröffnungsspielen und endete am 15. Juni 2014. Vom 14. Dezember 2013 bis zum 9. Februar 2014 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. 

Nach vierzehn Jahren gelang Hertha Zehlendorf unter Trainer Timo Szumnarski die Rückkehr in den überregionalen Fußball.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2013 14
2013